Skovsgårde kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Skovsgårde (Hårslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hårslev Sogn
 Skovsgårde (Hørning Sogn) – en bebyggelse i Hørning Sogn
 Skovsgårde (Sønder Vilstrup Sogn) – en bebyggelse i Sønder Vilstrup Sogn
 Skovsgårde (Vigerslev Sogn) – en bebyggelse i Vigerslev Sogn